Stora Björngöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Björngöl, sjö i Västerviks kommun, 
Stora Björngölen (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Stora Björngölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,

Se även
Björngöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn